Приз Карнеги () — приз Карнеги является международной премией для художников, учреждённой и вручаемой музеем Carnegie Museum of Art в Питтсбурге, штат Пенсильвания. 

Включает в себя медаль Medal of Honor, разработанную компанией Tiffany & Co. и изготавливаемую фирмой J.E. Caldwell & Co., а также денежную награду  Премия была основана в 1896 году и претерпела ряд преобразований в 1985 году. Вручается в рамках выставки современного искусства, которая проводится раз в три года и называется Carnegie International.

Данную награду не следует путать с медалью Карнеги, которая присуждается за достижения в области литературы для детей и юношества, а также одноимённой премией Карнеги, которая вручается за произведения искусства в Национальной академией дизайна в Нью-Йорке.

Лауреаты премии

См. также 
 Медаль Карнеги
 Эндрю Карнеги

Примечания

Ссылки 

Премии в области искусств
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту